Füchschen (Diminutiv von Fuchs) steht für:

 Füchschen, Lied von Reinhard Mey (1998), siehe Liste von Liedern von Reinhard Mey
 deutsche Übersetzung von Vulpecula (lat.), siehe Fuchs (Sternbild)
 deutsche Übersetzung von Zorillo (span.), siehe Skunkfell
 Altbiermarke der Düsseldorfer Brauerei im Füchschen

Siehe auch:
 Vösgen
 Füchslein